Динко Костов Динев е български актьор.

Биография 
Роден е в град Сливен на 12 март 1924 г.

Завършва ДВТУ със специалност актьорско майсторство през 1951 г.

Работи в СИФ София (1952-1957), Народен театър „Иван Вазов“ (1964-1966), (1983-1986), и Родопски драматичен театър – Смолян (1983).

Член на СБФД (1959) и Член на САБ.

Почива в София на 13 януари 2004 г.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ I ст. (1984).

Филмография

Външни препратки 
  
  Динко Динев в КиноПоиск
  Динко Динев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Сливен
Починали в София